Friederikenhof steht für 
 Gutshof in Wangels, Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein
 Friederikenhof (Großbeeren), ein Wohnplatz der ehemaligen Gemeinde Osdorf (Großbeeren) im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg